Calefação (processo físico)
 Calefação (sistema de aquecimento)

Desambiguação